Чемпіонат Угорщини з футболу 1959—1960 — 57-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдев'яте здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Клуб Уйпешт Дожа взяв участь у Кубку європейських чемпіонів 1960—1961 та Кубку ярмарків 1960—1961.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1959-60
Угорщина
Угорщина
1959 в угорському спорті
1960 в угорському спорті